Thermoplastisch elastomeer
 Twisted-Pair Ethernet
 De IOC-landcode van Chinees Taipei
 De IATA-code van de Internationale luchthaven Taiwan Taoyuan